КБ-1 — аббревиатура.

 КБ-1 — советское конструкторское бюро.
 КБ-1 — советская якорная мина.